Фельдхофер:
 Фельдхофер (грот) — грот в Германии, где были получены образцы ДНК, которые использовались при расшифровке неандертальского генома.
 Фельдхофер, Фердинанд — австрийский футболист, защитник.